Победитель турнира 1995 года Томас Мустер защищал свой титул, но уступил в 4-м круге будущему финалисту Михаэлю Штиху.

Россиянин Евгений Кафельников завоевал свой первый титул на турнирах Большого шлема, переиграв в финале Михаэля Штиха. Ранее ни одному российскому и советскому теннисисту не удавалось побеждать на турнирах Большого шлем в одиночном разряде. За весь турнир Кафельников проиграл только один сет — на тай-брейке в четвертьфинале Рихарду Крайчеку. 22-летний Кафельников вместе с чехом Даниэлем Вацеком также победил в парном разряде, на данный момент это последний случай, когда теннисисту удалось выиграть турнир Большого шлема одновременно и в одиночном мужском, и в парном мужском разрядах.

Первая ракетка мира Пит Сампрас единственный раз в карьере дошёл до полуфинала Открытого чемпионата Франции. Швейцарец Марк Россе добился лучшего в карьере результата на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, дойдя до полуфинала. Будущий трёхкратный чемпион турнира бразилец Густаво Куэртен дебютировал в основной сетке турнира Большого шлема, уступив в первом круге Уэйну Феррейре. Бывший трёхкратный победитель турнира Матс Виландер последний раз в карьере выступал в основной сетке турнира Большого шлема, уступив во втором круге Тодду Мартину. Также свой последний матч на турнирах Большого шлема провёл финалист «Ролан Гаррос» 1988 года Анри Леконт (тот финал Леконт проиграл Виландеру).

Посев 

  Пит Сампрас (1/2 финала)
  Томас Мустер (четвёртый круг)
  Андре Агасси (второй круг)
  Майкл Чанг (третий круг)
  Горан Иванишевич (четвёртый круг)
  Евгений Кафельников (титул)
  Джим Курье (1/4 финала)
  Томас Энквист (первый круг)
  Марсело Риос (четвёртый круг)
  Уэйн Феррейра (четвёртый круг)
  Арно Бёч (второй круг)
  Альберт Коста (второй круг)
  Рихард Крайчек (1/4 финала)
  Марк Россе (1/2 финала)
  Михаэль Штих (финал)
  Маливай Вашингтон (первый круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка турнира на сайте ATP 

Открытый чемпионат Франции по теннису 1996